Bayerische Landespolizei steht für:

 Bayerische Landespolizei (1920–1935), ein paramilitärischer Polizeiverband zur Zeit der Weimarer Republik
 Polizei Bayern, die ab 1946 in Bayern zuständige Landespolizei